

Sigle 
 Main-Donau-Kanal – Canale Reno-Meno-Danubio che collega il Mare del Nord al Mar Nero
 Mekanïk Destruktïw Kommandöh album discografico dei Magma del 1973

Codici 
 MDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mbandaka (Repubblica Democratica del Congo)
 mdk – codice ISO 639-3 della lingua mangbutu

Altro 
 MDK – videogioco di fantascienza